Škoda Octavia jsou tyto modely automobilky Škoda:
 Škoda Octavia od roku 1996 (I., II., III. a IV. generace)
 Škoda Octavia (1959) z roku 1959